Acharya steht für:
 Acharya (Titel), indischer Ehrentitel eines spirituellen Lehrers

Acharya ist der Familienname folgender Personen:
 Amitav Acharya (* 1962), indischer Politikwissenschaftler
 Francis Acharya (1912–2002), belgisch-indischer Trappist, Abt und Klostergründer
 N. R. Acharya (1909–1993), indischer Filmregisseur und -produzent
 Shailaja Acharya (1944–2009), nepalesische Politikerin
 Sid Acharya, australischer Komponist und Pianist
 Sri Ananda Acharya (1881–1945), indischer Philosoph
 V. S. Acharya (1940–2012), indischer Politiker